Voici la liste des planètes mineures numérotées de 472001 à 473000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 472001 à 473000

472001-472100

472101-472200

472201-472300

472301-472400

472401-472500

472501-472600

472601-472700

472701-472800

472801-472900

472901-473000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000